Termenul de Miletus se poate referi la:

Mitologie
 Miletus (mitologie), persoană mistică asociată cu orașul grecesc antic Miletus

Geografie
 Miletus, oraș din Grecia Antică, Ionia

Biologie
 Miletus (gen), un gen de fluture
 Miletus boisduvali, specie de fluture
 Miletus biggsii, specie de fluture
 Miletus symethus, specie de fluture
 Miletus longeana, specie de fluture

Personalități
 Vitus Miletus (1549-1615), teolog german